Alexander Erler e Lucas Miedler erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Marco Bortolotti e Arjun Kadhe hanno sconfitto Michael Geerts e Alexander Ritschard con il punteggio di 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinali)
  Dustin Brown /  Julian Lenz (semifinali, ritirati)

  Marco Bortolotti /  Arjun Kadhe (campioni) 
  Vladyslav Manafov /  Piotr Matuszewski (quarti di finale)

Wildcard 

  Mattia Bellucci /  Matteo Gigante (quarti di finale)

  Rémy Bertola /  Stefano Napolitano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì I 2022